É um nó que tem uso principalmente em marinharia, quando forma um peso na ponta do cabo para seu arremesso por sobre as vigas ou velame.

No Escotismo brasileiro é feito com fio de couro e utilizado como anel para fixação do lenço do escotista aprovado no curso de adestramento básico.

Tem uso ornamental, devido a sua boa estética.

Ver também 
 Lista de nós
 Marinharia
 Náutica

Pinha Arganéu